Der FC Bulle ist ein Fussballverein in der Schweiz aus der Stadt Bulle im Kanton Freiburg. Momentan spielt der FC Bulle in der 1. Liga, der vierthöchsten Liga der Schweiz. Der FC Bulle zählte von 2003 bis 2005 zu den "Grossen" in der Romandie, sie spielten in jener Zeitspanne in der Challenge League. In der Saison 2003/04 erreichte die Mannschaft sogar das Achtelfinale des Schweizer Cups, wo man am FC Thun scheiterte.

Zu Beginn der Saison 2009/10 wurde der ehemalige Schweizer Nationalspieler und Spieler des Hamburger SV sowie der englischen Premier League Stéphane Henchoz als Trainer verpflichtet.

Klassierungen der letzten Jahre 
 2005/06: 8. Rang
 2006/07: 12. Rang
 2007/08: 5. Rang
 2008/09: 6. Rang
 2009/10: 16. Rang → Abstieg in die 2. Liga interregional
 2010/11: 1. Rang → Aufstieg in die 1. Liga

Stadion 
Die Heimspiele trägt der FC Bulle im Stade de Bouleyres aus, welches 5200 Zuschauer fasst, wovon 700 Sitzplätze und 4500 Stehplätze sind.

Weblinks 
 Offizielle Website des FC Bulle
 Stade de Bouleyres – Bulle

Bulle
Sport (Bulle FR)
Gegründet 1910
Organisation (Kanton Freiburg)